Andalupedia es una enciclopedia digital y en línea en Internet basada en la Enciclopedia General de Andalucía (C & T Editores, 2004-2007), que trata sobre temas, obras y autores de Andalucía (España).

La obra impresa fue fruto del esfuerzo común de 205 profesores y profesoras de las universidades andaluzas y de un nutrido grupo de periodistas durante seis años, coordinados por el profesor y periodista Antonio Ramos Espejo. Coordinó el grupo el también profesor y periodista Antonio Checa Godoy.

Referencias

Enlaces externos
Andalupedia en línea

Enciclopedias en español